Боровлянский сельсовет () — административно-территориальная единица Минского района Минской области Республики Беларусь.

Географическое положение
На территории сельсовета располагается 10 учреждений здравоохранения республиканского, областного и районного подчинения.

История 
Сельсовет образован в 1979 году.

Состав 
Боровлянский сельсовет включает 18 населённых пунктов:

 Боровая — деревня.
 Боровляны — деревня.
 Валерьяново — деревня.
 Вербицкие — деревня.
 Дроздово — деревня.
 Жуков Луг — деревня.
 Заболотье — деревня.
 Копище — деревня.
 Королев Стан — деревня.
 Курганы — деревня.
 Лесковка — деревня.
 Лесной — агрогородок.
 Малиновка — деревня.
 Опытный — посёлок.
 Скураты — деревня.
 Слободщина — деревня.
 Солнечный — посёлок.
 Чертяж — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Минский райисполком
 Боровлянский сельсовет на карте

Сельсоветы Минского района